Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Maurice Ruah 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Patricio Arnold (semifinali)
 Mario Rincon (secondo turno)
 Jaime Oncins (Campione)
 Martin Stringari (quarti di finale)

 Guillermo Cañas (semifinali)
 Gabriel Trifu (quarti di finale)
 Leonardo Lavalle (primo turno)
 Maurice Ruah (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1996